Jean-Pierre Bordeleau, né le  à Rouyn-Noranda  dans la province de Québec, est un joueur de hockey sur glace canadien. Ses frères Christian et Paulin ainsi que son neveu Sebastien Bordeleau ont également joué au hockey professionnel.

Carrière  
Il a joué son hockey junior pour le Canadien junior de Montréal de 1967-1969.

Il fut repêché dans la Ligue nationale de hockey par les Black Hawks de Chicago au  du repêchage amateur de la LNH 1969.

Jean-Pierre Bordeleau a évolué pour les Black Hawks de Chicago de 1971 à 1980.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1967-1968|| Canadien junior de Montréal|| AHO|| 54|| 22|| 21|| 43|| 96|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1968-1969|| Canadien junior de Montréal|| AHO|| 51|| 17|| 36|| 53|| 150|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1969-1970|| Black Hawks de Dallas || LCH|| 62|| 14|| 15|| 29|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1969-1970|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1970-1971|| Black Hawks de Dallas||  LCH|| 35|| 15|| 15|| 30|| 48|| 6|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 1971-1972|| Black Hawks de Dallas||  LCH|| 70|| 41|| 31|| 72|| 72|| 12|| 10|| 2|| 12|| 0
|-
| 1971-1972|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1972-1973|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 73|| 15|| 15|| 30|| 6|| 14|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1973-1974|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 64|| 11|| 9|| 20|| 11|| 11|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1974-1975|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 59|| 7|| 8|| 15|| 4|| 7|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1975-1976|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 76|| 12|| 18|| 30|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1976-1977|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 60|| 15|| 14|| 29|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1977-1978|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 76|| 15|| 25|| 40|| 32|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1978-1979|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 63|| 15|| 21|| 36|| 34|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1979-1980|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 45|| 7|| 14|| 21|| 28|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1980-1981|| Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH|| 64|| 24|| 28|| 52|| 71|| 13|| 4|| 9|| 13|| 6
|-
| 1981-1982||Hawks du Nouveau-Brunswick||  LAH|| 15|| 5|| 8|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

| 519|| 97|| 126|| 223|| 143|| 48|| 3|| 6|| 9|| 12

Voir aussi

Références 

Naissance en juin 1949
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Rouyn-Noranda